Brunone – variante del nome Bruno
 valle Brunone – una valle della Lombardia

Persone 

 Brunone di Carinzia – nome laico di Papa Gregorio V
 Brunone dei conti di Egisheim-Dagsburg – nome laico di Papa Leone IX
  San Brunone Bonifacio – missionario e arcivescovo tedesco
 San Brunone – santo tedesco
 San Brunone di Solero – santo italiano
 Brunone – altro nome di Bruno I di Colonia